Вторая лига Белоруссии по футболу 1997 — 7-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Второй лиги. В последний раз турнир носил название «Вторая лига». В 1998 году произошло переименование всех белорусских лиг. Путёвки в Высшую лигу завоевали Гомель и борисовский БАТЭ.

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Первую лигу по итогам сезона 1996:
 «Трансмаш (Могилёв)» (1-е место во Второй лиге сезона 1996)
 «Коммунальник (Слоним)» (2-е место во Второй лиге сезона 1996)

Клубы, покинувшие Первую лигу по итогам сезона 1996:
 «Лида» (15-е место в Первой лиге сезона 1996)
 «Ведрич (Речица)» (16-е место в Первой лиге сезона 1996)

Клубы, покинувшие Вторую лигу по итогам сезона 1996:
 «Кобрин» (переход в Чемпионат Брестской области по финансовым причинам)
 Напрямую никто не выбыл в связи с малым числом участников.

Клубы, вышедшие во Вторую лигу из Третьей лиги по итогам сезона 1996:
 БАТЭ (Борисов) (1-е место в первой зоне в Третьей лиге сезона 1996)
 «Вейно» (1-е место во второй зоне в Третьей лиге сезона 1996)
 «Днепр (Рогачёв)» (2-е место во второй зоне в Третьей лиге сезона 1996, приглашён в связи с нехваткой участников как победитель плей-офф за дополнительное место во Второй лиге)
 «Белэнергострой (Белоозёрск)» (2-е место в первой зоне в Третьей лиге сезона 1996, получил приглашение из-за некомплекта участников Второй лиги после ухода из лиги «Кобрина», несмотря на поражение в плей-офф за дополнительное место)

Переименования команд:
 «Обувщик» сменил название на «Лида».
 «Ведрич» сменил название на «Ведрич-97».
 Пинский «Коммунальник» сменил название на «Пинск-900».
 Светлогорский «Химик» сменил название на «Коммунальник».
 Берёзовский «Строитель» сменил название на «Берёза».
 «Белоозёрск» сменил название на «Белэнергострой».
 «Максим-Легмаш» сменил название на «Орша».

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 1997
 Третья лига Белоруссии по футболу 1997

Ссылки 
 RSSSF.com
 kick-off.by

Первая лига Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 1997 году
Спорт в Белоруссии в 1997 году